La competició individual masculina va ser una de les sis proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 1908. La competició es disputà entre el 6 i l'11 de juliol de 1908, amb la participació de 31 tennistes de nou nacions.

Classificació 

No es va disputar el partit pel tercer lloc (la medalla de bronze) però només fou guardonat Wilberforce Eaves perquè va perdre amb el campió a semifinals.

Quadre

Fase final

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Cook, Theodore Andrea (1908). The Fourth Olympiad, Being the Official Report. London: British Olympic Association.
 De Wael, Herman (2001). "Tennis 1908". Herman's Full Olympians.

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí  a ITF 
 Quadre individual masculí  a Sports-Reference 

Masculi Individual